Indemnización hace referencia a varios artículos:

Derecho
Indemnización de perjuicios;
Indemnización por despido;
Indemnización en diferido;

En Chile
Indemnización por años de servicio, en estricto rigor indemnización por despido proporcional a los años de servicio;
 Indemnización sustitutiva del aviso previo;

En la guerra
 Reparaciones de guerra